Ива́н Усе́нко:
 Усенко, Иван Архипович (1925—1997) — Герой Советского Союза.
 Усенко, Иван Васильевич (род. 1983) — российский и белорусский хоккеист, защитник.
 Усенко, Иван Романович (1924—1998) — Герой Советского Союза.